Может означать:
 Благодатный огонь —  огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
 Благодатный огонь (журнал) — православный российский журнал и сайт.